N-Gage — первая телефон-игровая консоль на рынке мобильных телефонов, выпущенная 7 октября 2003 года финской компанией Nokia. Относится к семейству смартфонов Nokia Series 60.

Благодаря своей особой конструкции и техническим возможностям, N-Gage обеспечивал довольно качественные видеоигры, сравнимые с домашней игровой консолью. Разумеется, телефон не смог обеспечить абсолютное соответствие с домашними или другими портативными системами и имел ограниченный успех.

Игровые возможности 
Главной новинкой серии N-Gage была возможность совместной игры на расстоянии. Для игр в пределах одного помещения использовалась беспроводная сеть Bluetooth. На дальнем расстоянии использовались традиционные мобильные сети.

Частью проекта N-Gage была «Арена» — всемирная таблица рекордов и форумы для игроков, включающие форумы на европейских языках. Немного позже на «Арене» появился веб-чат. «Арена» доступна как через мобильные телефоны N-Gage, так и через свой веб-сайт.

Через эти игровые пульты (game deck) фирма Nokia проводила концепцию social gaming. В рамках этой концепции игры являются одной из форм общения по мобильному телефону, наподобие разговора или обмена SMS. Nokia гордилась этой новой возможностью владельцев N-Gage играть где угодно, с кем угодно, возведя это в рекламный слоган линейки N-Gage.

В России было трудно купить нужную игру для N-Gage, пока фирма Nokia не открыла свой флагманский магазин в Москве, где стала торговать игровыми картриджами напрямую. Некоторые игры доступны для скачивания в интернет-магазине Nokia Software Market. Однако все они не русифицированы и требуют знания одного из четырёх европейских языков.

Модификации 
Через полгода после выхода Nokia N-Gage был выпущен вариант N-Gage QD. От собрата он отличается отсутствием FM-приёмника, USB-разъёма, MP3-плеера и стерео-выхода. Изменился и дизайн — телефон стал более компактным и эргономичным. Урезание функционала, по словам Nokia, способствовало снижению цены, что благотворно сказалось на продажах. Также были заявления (то ли в оправдание, то ли в поддержку), что «Мы избавили консоль от всего лишнего, что не нужно геймеру». В 2005 году был выпущен N-Gage QD в корпусе серебряного цвета.

Игры 
Для Nokia N-Gage выпущены следующие игры (официально они не переводились на русский язык, кроме Call of Duty):

 Alien Front
 Ashen
 Asphalt Urban GT
 Asphalt Urban GT 2
 Atari Masterpieces Vol. I
 Atari Masterpieces Vol. II
 Bomberman
 Call of Duty
 Catan
 Civilization
 Colin McRae Rally 2005
 Crash Nitro Kart
 FIFA Football 2004
 FIFA Football 2005
 Flo Boarding (только в Европе)
 Glimmerati
 High Seize
 King of Fighters EXTREME
 Marcel Desailly Pro Soccer
 Mile High Pinball
 MLB Slam
 Moto GP
 NCAA Football 2004
 ONE
 Operation Shadow
 Pandemonium
 Pathway to Glory
 Pathway to Glory: Ikusa Islands
 Payload
 Pocket Kingdom
 Puyo Pop
 Puzzle Bobble VS
 Rayman 3: Hoodlum Havoc
 Red Faction
 Requiem of Hell
 Rifts: Promise of Power
 Snakes
 Sega Rally
 SonicN
 Space Impact Evolution X
 Spider-Man 2
 SSX: Out of Bounds
 Super Monkey Ball
 System Rush
 The Elder Scrolls Travels: Shadowkey
 The Roots: Gates of Chaos
 The Sims Bustin' out
 Tiger Woods PGA Tour 2004
 Tom Clancy’s Ghost Recon: Jungle Storm
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Team Stealth Action
 Tomb Raider
 Tony Hawk’s Pro Skater
 Virtua Tennis
 Virtua Cop
 Warhammer 40,000: Glory in Death
 Worms World Party
 WWE Aftershock
 Xanadu Next
 X-Men Legends
 X-Men Legends II: Rise of Apocalypse

Игра «Змейки» 
Одна из игр для N-Gage — особенная. Это игра Snakes («Змейки»). Фирма Nokia распространяет эту игру бесплатно из сентиментальных соображений. Дело в том, что одна из первых игр, которые Nokia разработала для мобильников, была игра «Змейка». Мобильников было продано много, и «Змейки» невероятно распространились. Игра Snakes рассматривается как новое поколение той самой «Змейки», прародителя самой концепции «мобильная игра» (игра на сотовом телефоне).

Трёхмерные «Змейки» стали позже выпускаться и для новых мобильников N-Series. Но версия для N-Gage отличается тремя чертами:
 Во-первых, поскольку «Змейки» для N-Gage бесплатны, они могут копироваться игроками. Более того, это поощряется. В игру встроен пиринговый (от одного пульта к другому) механизм распространения через Bluetooth (впрочем, плохо работающий из-за большого размера игры по сравнению со свободной памятью консоли). На этом механизме основана и реклама игры.
 Во-вторых, «Змейки» для N-Gage включают режим совместной игры — через Bluetooth в них могут играть до четырёх игроков.
 В-третьих, «Змейки» для N-Gage держат таблицу рекордов не только на консоли, но и на Арене, игровом сервере Nokia. Все эти соревновательные возможности исключены из последующих версий «Змеек».

Технические характеристики

Недостатки и причины снижения спроса 
Несмотря на необычный, революционный по тем временам дизайн и неплохую производительность телефона как игровой консоли, именно это повлекло ряд недостатков, а следовательно, и аннуляцию спроса и продаж.
 При разработке дизайна в первую очередь создатели ориентировались на то, что в основном N-Gage будет использоваться как приставка, и уже в последнюю очередь — как сотовый телефон. Для телефона устройство оказалось большим; кроме того, из-за нестандартного расположения динамика (а именно — на верхнем торце, а не на передней панели, что было исправлено в модели N-Gage QD), во время разговора его нужно было держать боком. Поэтому N-Gage называли «тако», «слоновьим ухом» или (в России и СНГ) «чебурашкой», а в Интернете родился мем «Sidetalking», где различные пользователи высмеивали телефон, публикуя собственные фотографии с приложенными вместо него к уху различные предметы, вплоть до стульев и даже унитаза.
 Довольно высокая стоимость консоли и игр (даже после снижения цены), если сравнивать с основным на тот момент конкурентом (GameBoy Advance).
 Неправильно выбранный канал продаж. N-Gage распространялся в основном через традиционные для сотовых телефонов точки продаж. В традиционных местах продаж игровых консолей найти N-Gage было сложно.
 Слабая защита контента. Из-за того, что картриджи для N-Gage-игр внешне и по функциональности ничем не отличались от обычных карт памяти, практически сразу игры были взломаны из-за возможности простого считывания (копирования) информации с картриджа на компьютер и далее — на SD-карту. Сейчас они широко доступны в пиринговых сетях для свободного скачивания. Более того, игры свободно запускались на других смартфонах, работающих на платформе Series 60. Этот факт снизил продажи как игр, так и самого телефона.
 Для смены игровой карты приходилось снимать заднюю крышку и вынимать аккумулятор. Однако, это также поправили в N-Gage QD, сделав «классический» слот для карт.
 В рекламной компании основной упор делался на то, что приставка позволяет играть нескольким участникам друг против друга (по Bluetooth, на расстоянии до 10 метров). Для того, чтобы такая возможность на самом деле заработала, необходима широкая распространённость приставки. Здесь наблюдается классический сетевой эффект, когда полезность сервиса положительно зависит от количества участников. Если в сетевую игру не с кем играть, то ценность её стремится к нулю. Получается, что в центре маркетинговой программы — сервис, который мало полезен.

Похожие модели 
 Nokia 3300
 Nokia 5510

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (закрыт)
 Обзоры некоторых игр для N-Gage (закрыт)
 Кировский мобильный портал (раздел N-Gage) (закрыт)
 Обзор беспроводной консоли Nokia N-Gage QD на сайте Mobile-review.com
 Канувшие в лету. Nokia N-Gage: история неудачного опыта финских игроделов
 

Игровые приставки
Смартфоны Nokia
ARM